Ирина Иосифовна Карпова (, в девичестве Яворская (); род. 1981) — украинская спортсменка (пауэрлифтинг); Заслуженный мастер спорта Украины (2003).

Биография 
Родилась 21 июня 1981 года в городе Карловка Полтавской области Украинской ССР.

Первоначально тренировалась под руководством Максима Иванькова. Затем — у Валерия Карпова, который стал её мужем.

В 2003 году окончила Полтавский национальный педагогический университет. В 2009 году была награждена орденом «За мужество» 3-й степени.

Спортивные достижения 
Ирина Карпова выступает с 1999 года за спортивное общество «Украина» (Полтава) в весовых категориях 75, 82,5 и 90 кг.

В 2002 году стала чемпионкой мира среди юниоров (Россия). Была чемпионкой мира 2004 года (Франция) и 2008 года (Канада); чемпионкой Европы 2005 года (Венгрия) и 2008 года (Чехия).

Чемпионка (2009, Китай) и бронзовая призёрка (2005, Германия) Всемирных игр.

Многократная рекордсменка мира, Европы и Украины.

Примечания

Ссылки 
 КА́РПОВА Ірина Йосипівна
 Яворська Ірина
 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ НАГОРОДИВ НАШИХ ЗЕМЛЯЧОК-СПОРСМЕНОК ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ
 «Слабость к силе»

Победители Всемирных Игр
Чемпионы мира по пауэрлифтингу
Чемпионы Европы по пауэрлифтингу
Чемпионы Украины по пауэрлифтингу
Пауэрлифтеры Украины
Выпускники Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко